Jelašnica je lahko:
 Jelašnica, Knjaževac (Srbija)
 Jelašnica, Leskovac (Srbija)
 Jelašnica, Niška Banja (Srbija)
 Jelašnica, Surdulica (Srbija)
 Jelašnica, Zaječar (Srbija)